Czarnkowo ist der Name von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Czarnkowo (Trzebielino) (Scharnhof, Kreis Rummelsburg)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Czarnkowo (Tychowo) (Zarnekow, Kreis Belgard)
 Czarnkowo (Marianowo) (Zarnikow, Kreis Saatzig)

Siehe auch:
 Czarnkowie (Alt Liepenfier, Kreis Neustettin)
 Czarnków (Czarnikau/Scharnikau)
 Czarnków (Legnickie Pole) (Tscharnikau/Schwarzrode, Kreis Liegnitz)